Hrvatska nogometna liga, također i kao Hrvatska republička nogometna liga, Jedinstvena hrvatska nogometna liga, je nanovo pokrenuta u sezoni 1973./74. i predstavljala je treći rang nogometnog prvenstva Jugoslavije 
Sudjelovalo je 17 klubova, a prvak je bio Varteks iz Varaždina.

Ljestvica 

 Borovo je kasnije postalo dijelom Vukovara
 Varteks Varaždin se kvalificirao u Drugu saveznu ligu - Zapad.
 Novi klubovi u sezoni 1974./75.: 
 Darda  
 Metalac Sisak 
 Nehaj Senj  
 Solin

Rezultatska križaljka

Povezani članci 
 Prvenstvo Hrvatske u nogometu 
 Nogometno prvenstvo Jugoslavije – 3. ligaški rang 1973./74. 
 Dalmatinska nogometna liga 1973./74.
 Riječko-pulska nogometna zona 1973./74. 
 Zagrebačka nogometna zona 1973./74. 
 Slavonska nogometna zona Podravska skupina 1973./74.
 Slavonska nogometna zona Posavska skupina 1973./74.

Izvori 
 Ivan Jurić: Narona / Neretva : 1919 - 1994, Metković, 1995., , str. 219
 Franjo Frntić, Dragutin Hripko i dr: Sto godina nogometa u Hrvatskoj : 1880-1980., Zagreb, 1983., str. 147.
  

1973-74
1973-74 Hrvatska